Brebina ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

  Brebina (Mehedinți), Dorf im Kreis Mehedinți
  Brebina (Teleorman), Dorf im Kreis Teleorman